Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1967 fand vom 26. Oktober bis 8. November in der Türkei statt. Deutschland stellte mit der Bundesrepublik und der DDR zwei der insgesamt zwanzig Teilnehmer. Die Spiele fanden in Adana, Izmir, Ankara und Istanbul statt. Die Sowjetunion wurde ohne Niederlage Europameister.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwanzig Teilnehmer in vier Fünfergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze neun bis sechzehn, die restlichen Teams um die Plätze 17 bis 20. Bei Mannschaften, die bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen waren, wurden die Ergebnisse in die Wertung der Finalrunde übernommen.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1967
Volleyballveranstaltung 1967
Volleyball (Türkei)
Sportveranstaltung in Adana
Sportveranstaltung in Ankara
Sportveranstaltung in Izmir
Sportveranstaltung in Istanbul